Фудбалски клуб Трепча ’89 (), познат као Трепча ’89, професионални је фудбалски клуб из Косовске Митровице. Игра у Суперлиги Републике Косово.

Играчи

Тренутни тим

Остали играчи под уговором

Референце 

Т
Т
Спортски клубови у Косовској Митровици